Niemcy:
 Bielefeld – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia

Osoby:
 Bruno Bielefeld – niemiecki malarz
 Erwin Bielefeld – niemiecki archeolog

Inne:
 Arminia Bielefeld – klub piłkarski

Zobacz też:
 Bielefeldt